Jane Eyre (1847), Charlotte Brontë regénye
 Jane Eyre (1934), Christy Cabanne filmje
 Jane Eyre (1943), Robert Stevenson filmje
 Jane Eyre (1957), Anton Giulio Majano televíziós sorozata
 Jane Eyre (1970), Delbert Mann tévéfilmje
 Jane Eyre (1973), Joan Craft televíziós sorozata
 Jane Eyre (1983), Julian Amyes televíziós sorozata
 Jane Eyre (1996), Franco Zeffirelli filmje
 Jane Eyre (1997), Robert Young tévéfilmje
 Jane Eyre (2006), Susanna White televíziós sorozata
 Jane Eyre (2011), Cary Fukunaga filmje